Dans la cosmologie standard du jeu de rôle fantasy Donjons et Dragons, le Pandémonium (ou les Profondeurs battues par les vents du Pandémonium) est un plan extérieur où les créatures d'alignements chaotique mauvais et chaotique neutre sont envoyées après leur mort.

Ce plan consiste en une immense caverne à la complexité et à l'étendue infinies. En outre, un vent strident hurle continuellement aux oreilles des habitants du Pandémonium, rendant nombre d'entre eux complètement fous. Peu de créatures sont originaires de ce plan ; la plupart des individus qui y vivent n'ont pas eu le choix. C'est l'un des nombreux Plans Extérieurs basés sur l'alignement faisant partie de la cosmologie standard de Donjons et dragons. Cette cosmologie est utilisée dans les décors de campagne de Planescape, Greyhawk et certaines éditions des Royaumes oubliés.

Dans le décor de campagne de Planescape, le Pandémonium abrite le quartier général de la Morne Cabale, l'une des factions du jeu.

Strates 
Chacune des quatre strates du Pandémonium s'enfonce un peu plus loin dans les profondeurs des cavernes.

Gorellik, le dieu gnoll, erre à travers le Pandémonium.

Pandesmos 
Pandesmos est la strate la plus étendue, et la moins inhospitalière de toutes. Les sources du Styx sont situées quelque part sur cette strate.

Un certain nombre de royaumes divins sont localisés sur Pandesmos, parmi lesquels celui de Loki et Aurile, celui de Talos et celui de Ho Masubi.

Cocyte 
Cocyte est également connu sous le nom de strate de la lamentation, car c'est ici que les rafales de vent sont les plus puissantes.

Les royaumes des dieux Érythnul, Hruggek et Cyric sont implantés sur cette strate.

Phlégéthon 
Phlégéthon abrite les royaumes des dieux Zeboim et Diirinka.

Agathion 
Agathion contient principalement des trous, qui se révèlent également être des portails vers d'autres plans.

Inspiration historique 
Le nom Pandémonium vient de Pandémonium, la capitale de l'Enfer dans le Paradis perdu de John Milton. Il signifie "tous les démons" en grec.

Cocyte et Phlégéthon sont les noms de deux fleuves des Enfers dans la mythologie grecque. Ce sont les deux affluents de l'Achéron. Cocyte est également le nom du niveau le plus profond de l'Enfer dans la Divine Comédie de Dante.

Sources 

Plan extérieur